

Astronomia 
 Sagittarius A – radiosorgente luminosa e molto complessa, posta al centro della Via Lattea
 Sagittarius A* – sorgente di onde radio molto compatta e luminosa, situata nel centro della Via Lattea
 Sagittarius B2 – nube molecolare gigante di gas e polveri situata a circa 120 parsec dal centro della Via Lattea

Musica 
 Sagittarius – gruppo musicale degli anni sessanta
 Signs of the Zodiac: Sagittarius – album di Mort Garson del 1969

Storia 
 Sagittarius – categoria gladiatoria dell'antica Roma
 Sagittarius dell'esercito romano – l'arciere ausiliario a piedi o a cavallo degli auxilia (truppe ausiliarie).

Zoologia
 Sagittarius serpentarius – uccello da preda africano